Heunis ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Heunis (1927–2006), südafrikanischer Politiker
 Claudia Heunis (* 1989), südafrikanische Leichtathletin
 Johan Heunis (* 1958), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler